Prince Edward é o nome de dois condados:

 Condado de Prince Edward (Ontário)
 Condado de Prince Edward (Virgínia)

Desambiguação